Уолберг — фамилия. Известные носители:
 Уолберг, Донни (род. 1969) — американский певец, актёр, композитор и продюсер.
 Уолберг, Марк (род. 1971) — актёр и продюсер, модель, певец, музыкант, филантроп.